Jeziory peut désigner :

En Pologne :
 Jeziory, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Jeziory, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Jeziory, village de la voïvodie de Lublin,
 Jeziory, village de la voïvodie de Lubusz,
 Jeziory, village de la voïvodie de Mazovie,
 Jeziory, village de la voïvodie de Sainte-Croix.

En Ukraine:
 Jeziory, nom polonais du village de Velyki Ozera.